Almada bezeichnet:

 Almada eine Gemeinde und Stadt in Portugal

Almada ist der Familienname folgender Personen:

 Antão de Almada (1573–1644), portugiesischer Adliger und Diplomat 
 Antonio Almada (* 1931), mexikanischer Moderner Fünfkämpfer

 Fidélis Cabral d’Almada (* 1929), guinea-bissauischer Politiker
 Janira Hopffer Almada (* 1978), kap-verdische Politikerin 
 José de Almada (1890–1973), portugiesischer Diplomat
 José Sobral de Almada Negreiros (1893–1970), portugiesischer Universalkünstler
 Mario Almada (* 1975), argentinischer Hockeyspieler
 Martín Almada (* 1937), paraguayischer Menschenrechtsaktivist
 Mauricio Almada (* 1963), uruguayischer Journalist
 Miguel Ángel Cabello Almada (* 1965), paraguayischer Geistlicher, Bischof von Concepción
 Óscar Almada (* 1943), uruguayischer Radrennfahrer
 Selva Almada (* 1973), argentinische Schriftstellerin
 Thiago Almada (* 2001), argentinischer Fußballspieler